Пётр Кауфман: Кауфман, Пётр Михайлович (1857—1926) — русский государственный деятель, министр народного просвещения, обер-гофмейстер.
 Кауфман, Пётр Фёдорович (1784—1849) — русский военачальник, генерал-лейтенант, отец К. П. Кауфмана и М. П. Кауфмана.